Yatabe kan som auktorsförkortning betyda:

 Ryôkichi Yatabe
 Ryôkichi Ruôkichi Yatabe

Robotskapade auktorsförkortningar